Список картин Эдварда Мунка:
 Список картин Эдварда Мунка (1880—1885)
 Список картин Эдварда Мунка (1886—1892)
 Список картин Эдварда Мунка (1893—1898)
 Список картин Эдварда Мунка (1899—1902)
 Список картин Эдварда Мунка (1903—1905)
 Список картин Эдварда Мунка (1906—1908)
 Список картин Эдварда Мунка (1909—1913)
 Список картин Эдварда Мунка (1914—1927)
 Список картин Эдварда Мунка (1928—1944)

Списки списков
Мунк